«Англия в общем и в частности» — документальный десятисерийный фильм-путешествие по Англии, созданный съёмочной группой Владимира Познера совместно с Иваном Ургантом.

Основные съёмки велись в 2014 году, Первый канал транслировал телефильм с 4 января 2015 года.

Много времени уделяется интервью с известными личностями и местными жителями разных профессий, знакомству с привычками, укладом жизни англичан, освещению взгляда на жизнь и исторические события населения. Также уделяется внимание тем вещам, которые ассоциируются у жителей СНГ с Англией: британской монархии и её истории, британскому вторжению в рок-музыке, футболу, пабам.

Серии

Литература

Ссылки 
 http://pozneronline.ru/category/filmy-v-poznera/angliya-v-obshhem-i-v-chastnosti/
 http://www.1tv.ru/video_archive/projects/poznerurgant/r446
 О фильме в журнале «Вокруг ТВ»

Телесериалы России, запущенные в 2015 году
Фильмы Владимира Познера
Документальные телесериалы России
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи Первого канала